Клан () — кельтська назва роду. Використовується у кельтських народів — ірландців, валійців, шотландців, бретонців, а також англомовній літературі для позначення роду або племені. В українській мові є запозиченням з російської через англійську та ірландську мови (, давньоірл. cland; «рослина», «пагінці», «нащадки»).
 Клани Шотландії
 Клан — термін радянської етнографії запозичений із англійської мови для класифікації поняття «рід». Рід, що походить від міфічного чи легендарного предка, звязок із яким не прослідковується. Протиставляється лініджу — роду, що виводить походження від реального предка, з яким всі члени роду мають точну генеалогічну спорідненість.
 Клан — в переносному значенні:
 Група згуртованих у господарському й побутовому відношеннях родичів.
 Мафіозне, злочинне угруповання, пов'язане тісними відносинами подібними до сімейних.
 Ігровий клан — в інтернеті група людей, що грають в гру завжди за одну команду разом.

 Клан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Клан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

Фільми 

 «Клан» () — французький кінофільм 2004 року, режисер Гаель Морель.
 «Клан» () — аргентинський кримінально-біографічний фільм 2015 року, реж. Пабло Траперо.

Примітки

Посилання 
 Клан  // 
Багатозначні топоніми